Une barcarolle ou barcarole est une pièce musicale de mesure ternaire évoquant le mouvement d'une barque sur l'eau. Elle a inspiré nombre d’œuvres parmi lesquelles :
 la Barcarolle en fa dièse majeur, opus 60, pièce pour piano de Frédéric Chopin, publiée en 1846 ;
 la Barcarolle des Contes d'Hoffmann (1881), opéra fantastique de Jules Barbier et Jacques Offenbach créé en 1881 ;
 les Barcarolles, cycle de treize pièces pour piano de Gabriel Fauré composées entre 1880 et 1921 ;
 Barcarolle, une mélodie d'Augusta Holmès composée en 1900.
 Barcarolle, un film sorti en 1935.